Monarcas da Índia Antiga
Chandragupta Máuria — fundador do Império Máuria 
Chandragupta I — primeiro imperador gupta 
Chandragupta II — imperador gupta 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história